Mario Morra ist der Name folgender Personen:

* Mario Morra (Filmeditor) (* 1935), italienischer Filmeditor und Filmregisseur
 Mario Morra (Snookerspieler) (* 1953), kanadischer Snooker- und Poolbillardspieler